Натуральне число 1047
 1047 рік до нашої ери
 1047 рік нашої ери